Le XXVIII championnat d'Europe de basket-ball masculin (1993) s'est disputé en Allemagne du 22 juin au 4 juillet 1993.

Déroulement 
Les trois premiers de chaque groupe du premier tour sont qualifiés pour le deuxième. Celui-ci se déroule sous la forme de deux groupes. Les résultats du premier tour entre les équipes issues d'un même groupe sont conservés.
À l'issue de ce deuxième tour, les 4 premiers de chaque groupe disputent des quarts de finale croisés.

Villes hôtes

Groupe 
Les 16 équipes sont réparties dans quatre groupes (A~B~C~D), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A (Karlsruhe)

Groupe B (Berlin)

Groupe C (Karlsruhe)

Groupe D (Berlin)

Deuxième tour

Groupe I (Karlsruhe)

Groupe II (Berlin)

Tour final 

Classement 5 à 8

Classement final

Liens externes 
  Euro 1993 sur le Site de la FIBA Europe

1993
Basket-ball masculin
Basket-ball masculin
Europe M 1993
Championnat Europe Basket-ball masculin
Europe masculin
Championnat Europe Basket-ball masculin
Championnat Europe Basket-ball masculin